La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance du  au . Le Parti conservateur dirigé par William Wilfred Sullivan forma le gouvernement. Quand Sullivan a démissionné pour être à la cour suprême provinciale, Neil McLeod devint chef du parti et Premier ministre.

John A. MacDonald fut élu président.

Il y eut trois sessions à la  Assemblée générale :

Membres

Kings

Prince

Queens

Notes et références

Liens externes

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard